Аким Алексеевич Чаруковский (1798, село Пологи, Малороссийская губерния — 1848) — русский хирург, доктор медицины.

Биография 
Окончил Черниговскую духовную семинарию, в 1820 году с серебряной медалью — Императорскую медико-хирургическую академию. Был назначен лекарем в гренадерский графа Аракчеева полк, затем переведён в Егерский лейб-гвардии полк.

В составе Егерского полка участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. и в польском походе 1830—1831 гг. В 1837 году назначен начальником отделения в Медицинском департаменте Министерства внутренних дел. С 1845 года — старший врач Михайловского Воронежского кадетского корпуса и Воронежского батальона военных кантонистов, произведён в статские советники.

Скончался от продолжительной болезни — аневризмы сердца.

Семья 
Отец, дед и прадед происходили из дворян, были священниками.
Брат — Прохор (1790—1842), русский терапевт, профессор Императорской медико-хирургической академии.

Научная деятельность 
Разработал принципы лечения малярии, обосновал терапию большими дозами хинина (1829).
Описал клиническое течение дизентерии (1837).
Создал руководство «Военно-походная медицина».

Избранные труды 
 
 
 
 
 
 
  (2-е издание — под заглавием «Медицина и гигиена», СПб., 1851)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «De hydrope in genere» : Дис. — СПб., 1825.
 статьи в журналах:
 Военно-медицинский журнал. — 1829, 13; 1838, 32
 Друг Здравия. — 1834, 7; 1835, 23, 24, 25, 26
 Сын Отечества. — 1836; 1837
 Отечественные Записки. — 7, II, 1.

Награды 
За книгу «Военно-походная медицина»:
 субсидия в 15000 руб. для напечатания этого труда
 половина Демидовской премии
 пенсия на службе 2500 руб. в год.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Черниговской духовной семинарии
Хирурги Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Лауреаты Демидовской премии